Hahmajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hahmajärvi (sjö i Mellersta Finland), 
 Hahmajärvi (sjö i Birkaland), 
 Hahmajärvi (sjö i Päijänne-Tavastland), 

Robotskapade Finlandförgreningar